Säsongen 2022/2023 var Nybro Vikings 14:e säsong i följd i Hockeyettan. Föregående säsong slutade laget trea i kvalserien vilket gjorde dem till ett av de förhandstippade topplagen denna säsong. Spelarbudgeten ryktades vara över 5 miljoner och föreningen hade fått behålla viktiga spelare samtidigt som man värvat ny spets. Föreningens egen målsättning var tydlig: att ta sig till kvalserien, vinna den och få en plats i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Ordförande Kim Ahlkvist uttalade att föreningen var förberedd och redo för avancemang och ekonomiskt hade man redovisat 2,8 miljoner i eget kapital.

Händelser inom föreningen 
Vid sidan om A-lagets storsatsning pågick även en juniorsatsning som påbörjades ett år tidigare. Sedan ett halvår tillbaka hade föreningen även en damsatsning som grundade sig i ett intresse på orten. Som en del i detta kom SDHL-spelaren Lisa Johansson (som har Vikings som moderklubb) till en av tjejernas träningar i början av november. I augusti höll föreningen som vanligt Summer Camp för ungdomar. Ett hundratal barn deltog.

Under sommaren 2022 installerade föreningen en ny sarg i Liljas Arena och hängde upp en mediakub för att kunna visa repriser, matchdata, statistik m.m. under matcherna. Till säsongspremiären lanserade föreningen en öl – Vikingsölen – som såldes under matcherna i medlemsbaren och på arenahyllan. I början av september meddelade Nybro Vikings ihop med Liljas bil att de förlängde avtalet med namnrättigheten till Liljas Arena i fyra år till.

Den 30 november firades att Viktor Bolin gjorde sin 300:e match för Nybro Vikings.

I slutet av februari gjordes en omorganisation för att stärka föreningen. Ordförande Kim Ahlqvist blev klubbdirektör och vice ordförande Kerny Johansson tog över som ordförande. Tidigare klubbchefen Rasmus Aro blev samtidigt renodlad sportchef och marknadschefen Pontus Skruvik övergick till att bli kommersiell chef.

Förhandstips
Nybro tippades konsekvent högt inför säsongen, bl.a. beroende på att man slutade trea i fjolårets kvalserie. Första tipset var Aftonbladets så kallade Kamikazetips där Mikael Mjörnberg redan i juni tippade Vikings tvåa i grundserien. Jesper Hallberg i Barometern tippade i juli Vikings som 3:a i grundserien och att de skulle ta sig vidare till kvalserien. Elias Ekstrand i Smålandsposten tippade Vikings 1:a och kallade dem "storfavoriter". 

I Aftonbladet/Sportbladets specialbilaga om Hockeyallsvenskan och Hockeyettan som publicerades den 21 september skrevs bl.a. "Truppen är bäst i hela ligan med spets på alla positioner" och "Storfavorit till avancemang". När samma bilaga rankade ligans 50 bästa spelare fick Vikings med följande åtta spelare på listan: 

 3 Nikolaj Skladnitjenko
 10 Adam Persson
 12 Eero Savilahti
 14 Hannes Johansson
 16 Juho Liuksiala
 18 Robin Johansson
 28 Janne Väyrynen
 36 Lukas Macklin
Sportbladet publicerade ett andra Kamikazetips den 27 september där man tippade alla grundserierna och placerade Vikings som segrare i Hockeyettan Södra med kommentaren "ett Nybro som lyckas släppa loss den potential som finns i truppen är ett lag som inte kan misslyckas med att vinna den södra serien". När Barometern återkommer med ett tips precis före säsongsstart tippar de Vikings på tredje plats, "huvudfavorit till att få fira en plats i Hockeyallsvenskan", men "det är inte nu som Nybro ska vara som bäst. Att gå till Allettan, oavsett position, räcker gott nog." Journalisten Henrik Skoglund tippade på sin egen blogg Vikings som vinnare i Hockeyettan södra den 28 september. Även Hockeyettanbloggaren Krister Holm tippar Vikings som 1:a med kommentaren att de kan "mycket väl gå in på sin sista hockeyettansäsong på ett tag". Borås Tidning tippar Vikings 1:a och skriver "Allt finns egentligen på plats, nu är det bara nålsögat som ska passeras".

Inför Allettan var förväntningarna lite mer modesta. Aftonbladet tippade Vikings på en fjärdeplats. Smålandspostens Alexander Jepsen tippade Vikings som segrare, Peter Gustafsson i Tranås tidning tippade dem sjua, Hela Gotland tippade en fjärdeplats, Barometern tippade en tredjeplats och Henrik Skoglund på värnamo.nu tippade en femteplats.

Försäsong 
Vikings hade ispremiär den 15 augusti där laget visade upp sig för allmänheten, presenterade spelarna och spelade en intern match inför omkring 700 åskådare.

Träningsmatcher 
Inför säsongen hade föreningen planerat tio träningsmatcher mot lag i regionen som spelade i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Första matchen spelades hemma mot Troja-Ljungby inför 792 åskådare.

Ordinarie säsong

Grundserien 
Vikings började grundserien starkt med seger i premiären, förlust borta mot Tyringe och sedan sex raka segar. Efter åttonde omgången ledde man tabellen med fyra poäng. Sedan följde fyra raka förluster. Lokaltidningen Barometern uppmärksammade efter tredje förlusten att Vikings inte haft tre förluster i rad i en grundserie sedan 2015. I sociala medier stormade det och fansen krävde huvudtränaren Mikael Tisells avgång. Efter fjärde förlusten råkade Tisell i ordväxling med tillresta fans, och en dag senare sade klubben upp honom med motiveringen att en femteplats i tabellen inte motsvarade vad man förväntade sig. 

Under tiden man letade efter ny tränare gick J20-lagets tränare, tidigare huvudtränaren Andreas Holfelt in och ledde A-laget. Bland namnen som nämndes på förhand för att ta över som huvudtränare var IK Oskarshamns tidigare tränare Håkan Åhlund. 22 november höll föreningen presskonferens och presenterade Pekka Virta som ny tränare. Virta beskrevs som en "tydlig, motiverande och kravställande ledare" som "förespråkar en puckkontrollerad ishockey med fart". Klubbchefen Rasmus Aro kallade värvningen en "prestigevärvning" och ordförande Kim Ahlqvist kallade Virta "en av Europas bästa tränare" med hänvisning till att han lett det finska lagt Lukko till guld i Finska mästerskapen så sent som 2021 samt vunnit Kalevi Numminen Trophy (Årets tränare i FM-ligan) två gånger. Hockeyettanbloggaren Krister Holm kallade värvningen "megabomb" och "antagligen den mest spektakulära värvningen på nivån någonsin". Resultatmässigt blev det dock inte någon omedelbar förbättring. Vikings kunde inte säkra Allettanplatsen förrän i sista omgången då de förlorade med 2–0 mot Borås. Borås slutade på samma poäng som Vikings, men hade behövt sex mål till för att passera Vikings i tabellen.

Slutställning

Matcher

Resultat redovisas på Svenska Ishockeyförbundets webbplats.

Allettan 
Inför Allettan lämnade Lukas Macklin laget och Anton Brandhammar anslöt. Därmed hade laget åtta backar (varav en långtidsskadad) samt elva forwards. Klubbchefen Rasmus Aro uttalade att målet var åtta backar och 13–14 forwards. För att nå det ville han fortsätta låna Vili Laitinen och Carl-Henrik Edwardsson (som dubbelregistrerats för Västerviks IK och Vikings). Utöver det ville klubben rekrytera två forwards och eventuellt en back (beroende på hur fort Oskar Matushkin kunde komma i spel). Tränarbytet innebar att A-laget skulle spela en mycket mer offensiv ishockey, något som tar tid förändra. En annan förändring är att föreningens juniorer fick möjlighet att träna med A-laget när det saknades spelare. Någon vecka in i Allettan publicerade lokaltidningen Barometern en intervju med nye tränaren Pekka Virta där det också framgick att Virta ändrat på platserna i omklädningsrummet så att svenskar och finländare inte sitter var för sig "vi vill ha känslan av att vi är som en familj."

Slutställning

Matcher

Slutspel 
Den 16 februari hölls val av motståndare till semifinalen. Vikings valde som tredje lag efter Väsby och Kalmar och fick välja mellan Vimmerby, Boden, Karlskrona HK och Mariestad. Vikings valde Vimmerby. I Baromterna uttalade sig Pekka Virta och menade att "det är inte så stor skillnad mellan lagen vi kunde välja på". Vikings hade ett 18 dagar långt speluppehåll i och med att de inte behövde spela kvartsfinal. Virta menade att det var både positivt och negativt. Flera skadade spelare hade kommit tillbaka, samtidigt som motståndarlagen hade fler matcher i benen.

Matcher

Kvalserien 
Slutställning
Matcher

Publik

Trupp 
Trots att Vikings inte nådde Hockeyallsvenskan föregående säsong kunde man förlänga kontrakten med en stor del av spelarna. Samtidigt värvade man också nytt, bl.a. en ny assisterande tränare. Mest uppmärksamhet väckte värvningen av forwarden Nikolaj Skladnitjenko som kom från Kristianstads IK i Hockeyallsvenskan. P.g.a. det rådande världsläget och Skladnitjenkos ryska ursprung meddelade kubben att man försäkrat sig om att han stod för klubbens värderingar innan man kontrakterade honom. Annars var det framför allt att man lyckats förlänga med viktiga kuggar som Adam Persson, Eero Savilahti, Juho Liuksiala, Janne Väyrynen och Lukas Macklin som gjorde att laget hade toppstatus i förhandstipsen. Liuksiala utsågs till säsongens supporterspelare.

P.g.a. skador på backarna och brist på backar att värva så fick centern Robin Wengdahl gå in som back både på försäsongen och i grundserien. Tränare Tisell var mycket nöjd med hans insatser: "Jag vet faktiskt inte om jag har sett honom så här bra". Assisterande tränare Pontus Nyberg och målvaktstränare Malte Jacobsson  hade båda uppdrag som videocoach i landslagssammanhang. Nyberg på uppdrag av norska A-landslaget och Jacobsson med det svenska U-17 landslaget. Under deras frånvaro tjänstgjorde Jonny Ågren som assisterande tränare.

I februari fick laget en ny kaptenstrio med Adam Persson som ny lagkapten och Robin Wengdahl ny assisterande. Eero Savilahti blev kvar sedan tidigare som assisterande.

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Slutspel
Kvalserien

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan

Slutspel
Kvalserien

Truppförändringar
Kontrakterade
När säsongen 2021/2022 var över hade laget tre spelare kvar på kontrakt: Robin Johansson (till 2023/24), Erik Lindström och Sebastian Borg.

Förlängningar
20 maj: Adam Persson, Viktor Bolin och Pontus Eltonius.
25 maj: Mikael Tisell (huvudtränare), Malte Jakobsson (målvaktstränare), Glenn Adolfsson (lagledare), Henrik Åberg (materialförvaltare) samt Per-Erik Åberg (materialförvaltare).
4 juni: Robin Wengdahl.
8 juni: Janne Väyrynen.
22 juni Markus Ruuskanen.
28 juni: Elin Gruvhagen (fysioterapeut), Carola Täck (sjukvårdsansvarig) och Emmie Mattsson (sjukvårdare match).
29 juni: Eero Savilahti och Niklas Dahlberg.
13 juli: Juho Liuksiala (årets supporterspelare).
29 juli: Jesper Mångs och Hannes Johansson.
30 juli: Lukas Macklin.

Nyförvärv
4 juni: Albin Kedbrant och Simon Eriksson.
22 juni: Jesse Pelamo och Sebastian Walfridsson.
24 juni: Pontus Nyberg, assisterande tränare.
30 juli: Oskar Matushkin.
31 juli: Nikolaj Skladnitjenko.
30 augusti: Mike Larsson (J20) tränar med A-laget.
22 september: Jonas Nyman
3 oktober: Anton Avehag
3 november: Adam Lidström
22 november: Pekka Virta, ny huvudtränare.
17 december: Anton Brandhammar, från Almtuna IS.
28 december: Klubben meddelade att även juniorerna Alex Larsson (målvakt), Alfred Klaesson (back), Anton Pettersson (forward), Alwin Ståhlgren (forward), Edwin Dabäck (forward), Gustav Björk (forward) och Otto Diesner (forward) tränade med A-laget.
12 januari: Pelle Hedlund
17 januari: Pontus Karlsson
18 januari: Oliver Olsson, tidigare inlånad en match i början av Allettan, får kontrakt. 
15 februari: Vid transferdeadline tog man in Hugo Engsund som extra målvakt då Robin Johansson fått en skada med oklar omfattning. Dessutom registrerades målvaktstränaren Malte Jakobsson som målvakt. Föreningen meddelade också att man misslyckats med att få ytterligare en back.

Lämnar
20 maj: Fredrik Strömgren, Anton Schagerberg, Markus Västilä och Alexander Torchenyuk.
25 maj: Nicklas Vikström (assisterande tränare).
4 juni: Simon Hansson och William Alftberg.
22 juni: Oliver Nilsson, Axel Lindström, Marcus Lundberg och Jouka Juhola.
21 september: Markus Ruuskanen, lämnade under försäsongen av personliga skäl.
19 november: Mikael Tisell, Vikings säger upp samarbetet p.g.a. det sportsliga resultatet.
5 december: Adam Lidström, lämnar p.g.a. för lite speltid.
 13 december: Lukas Macklin
 3 januari: Jesse Pelamo

Lån in
30 september: Carl-Henrik Edwardsson, inlånad från Västerviks IK under försäsongen utan att presenteras av klubben. Han spelade även i premiären. Inför Allettan berättade klubben att Edwardsson dubbelregistrerats för både Västervik och Nybro så att man kunde fortsätta låna honom.
3 oktober: Elias Andersson 26 oktober meddelades att han lämnat klubben då Tingsryds AIF ville låna ut honom till Mörrums GoIS istället.
2 december: Vili Laitinen lånades från finska Lukko, i första hand för de tre sista matcherna i grundserien.
6 december: Algot Persson lånades in från IK Oskarshamns J20 som andramålvakt de två sista matcherna i grundserien då Robin Johansson var skadad.
30 december Oliver Olsson, lånades för en match.
12 januari: Anton Kivelä lånades för två matcher 12–15 januari.
29 januari: Hugo Koch nyvärvad till J20-laget lånades in för match mot Karlskrona.
7 februari: Carl-Henrik Edwardsson. Efter att ha varit dubbelregistrerad på två föreningar och sedan skrivit kontrakt med Västerviks IK lånades han in tills vidare. Det innebar att han även tränade med A-laget.
15 februari: Fabian Arwidsson från Rögle J20 registrerades som extra målvakt vid transferdeadline.
Längre frånvaro
3 oktober – föreningen meddelade att Viktor Bolin hade en underkroppsskada. Återkom den 18 november.
4 december – Oskar Matushkin bröt benet under matchen i Halmstad och opererades dagen därpå. Läkarnas prognos var tre månaders frånvaro. Återkom den 8 februari mot Dalen.
28 december – Sebastian Borg bröt pekfingret under matchen mot Karlskrona. Återkom 22 februari i match mot Tranås.

Referenser

Externa länkar 
 Nybro Vikings

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Ishockeysäsongen 2022/2023 efter lag